Kuźnica ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Kuźnica (Jastarnia), Dorf im Powiat Pucki der Woiwodschaft Pommern
 Kuźnica (Powiat Sokólski), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Podlachien

sowie von:
 Kuźnica (Zeitschrift), polnische Literaturzeitschrift